Мисс США 1998 () — 47-й конкурс красоты Мисс США, проводился в Шривпорте, штат Луизиана. Предварительный конкурс состоялся 6 марта, финальное шоу состоялось 10 марта 1998 года. Конкурс выиграла Шони Джеббия из штата Массачусетс.

Конкурс проводился в Шривпорте во второй раз; также, в этом городе проводился конкурс красоты Юная Мисс США. Владелец Дональд Трамп предположил, чтобы конкурс был перенесён в Нью-Йорк, однако было достигнуто соглашение в ноябре 1997 года для театрализованного представления, чтобы был проведён всё-таки в штате Луизиана. В течение двух недель, участницы прибывали в Шривпорт и местные компании выиграли на этом деле. Ожидаемая аудитория конкурса около 300 миллионов человек.

Конкурс красоты был организован звездой Молодые и дерзкие — , победительницей Мисс США 1996 — Эли Лэндри и , со-ведущая .

Участница Хэлли Берри Мисс Огайо 1986 и 1-я Вице-Мисс Кристи Фихтнер, участвовавшие на Мисс США 1986, была награждена за выдающиеся актёрские достижения.

Результаты

Специальная награда

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Финалистки

Штаты-участницы 

 – Пейджи Брукс
 – Памела Котт
 – Стейси Кол
 – Ками Тайс
 – Шауна Гэмблл
 – Мишель Стэнли
 – Кристина Хагс
 – Шерри Дэвис
 – Заница Лилис
 – Джейми Конверс
 – Эдлин Льюис
 – Тиффани Геркулес
 – Мелинда Грасмик
 – Мэнди Лэйн
 – Николь Ллеуелин
 – Джейми Солнджер
 – Камми Морриссеу
 – Ненси Бредли
 – Дебби Деломм
 – Кэти Морс
 – Мария Линн Шерифф
 – Шауна Джеббиа
 – Джонелль Риан
 – Джосан Хенген
 – Ангела Уэтли
 – Мелани Бредлов

 – Рено Уиттман
 – Дженнифер Наро
 – Тамми Ранкин
 – Надя Семердьев
 – Келли Парц
 – Мая Струнк
 – Сьюзан Уисдом
 – Вера Моррис
 – Элисон Несемейр
 – Синтия Мэйдден
 – Анна–Мари Диксон
 – Кара Джонс
 – Кимберли Джейкокс
 – Конни Харролль
 – Соня Гленн
 – Лори О'Брин
 – Эми Нили
 – Холли Миллс
 – Мелисса Лей Андерсон
 – Кэти Блисс
 – Мередит Бланкеншип
 – Наташа Вантрамп
 – Сьюзан Бус
 – Мишель Альтман
 – Меган Вигерт

Участие в других конкурсах 
Участницы участвовавшие в конкурсе красоты «Юная мисс США»:
Мелисса Лей Андерсон (Юта) — Юная Мисс Юта 1990
Кэтрин Блисс (Вермонт) — Юная Мисс Нью-Йорк 1990
Николь Ллевеллен (Индиана) — Юная Мисс Индиана 1992 (Полуфиналистка на конкурсе Юная Мисс США 1992)
Джейми Солинджер (Айова) — Юная Мисс Айова 1992, Юная Мисс США 1992
Тамми Ранкин (Невада) — Юная Мисс Невада 1993
Мелани Бридлав (Миссури) — Юная Мисс Миссури 1993
Келли Паарц (Нью Джерси) — Юная Мисс Нью Джерси 1994  (Полуфиналистка на конкурсе Юная Мисс США 1994)
Шауна Гэмбилл (Калифорния) — Юная Мисс Калифорния 1994, Юная Мисс США 1994
Аллисон Несемейер (Северная Дакота) — Юная Мисс Северная Дакота 1994
Анна-Мари Диксон (Оклахома) — Юная Мисс Иллинойс 1995  (Финалистка на конкурсе Юная Мисс США 1995)

Участница, которая завоевала титул «Мисс Америка»:
Мишель Стэнли (Колорадо) — Мисс Колорадо 1996

Участница, участвовавшая на конкурсе красоты «Мисс Мира 1998»:
Шона Гэмбилл (Калифорния)

См. также 
Мисс Вселенная 1998
Юная мисс США 1998

Сноски 
  10.  "Massachusetts Makes It." Pageant News Bureau. 10 March 1998. <https://web.archive.org/web/19990903023318/http://www.pageant.com/missusa98/>.  
11.  "Thoughts of Miss USA 1998."  Tom's Page of Miss Universe Mania. <http://www.tpmum.com/usa98th.html>.

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс США»

1998
События 10 марта
Март 1998 года
1998 год в Луизиане
Шривпорт